Boy-Ed ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Boy-Ed (1852–1928), deutsche Schriftstellerin und Journalistin.
 Karl Boy-Ed (1872–1930), deutscher Offizier, Diplomat und Topspion unter Kaiser Wilhelm II.
 Pubert Boy-Ed (1846–1902), deutscher Kaufmann